Ilyodrilus är ett släkte av ringmaskar. Ilyodrilus ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Glattmaskar
Ilyodrilus